Huston Township, un township du comté de Blair en Pennsylvanie.
 Huston Township, un township du comté de Centre en Pennsylvanie.
 Huston Township, un township du comté de Clearfield en Pennsylvanie.

Homonymie de townships